MGW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipale di Morgantown, Morgantown (Virginia Occidentale), Stati Uniti
M.G.W – codice trasporti per indicare Maximum Gross Weight, massa massima complessiva.